Дом Черниговского городского училища имени Н. В. Гоголя или Дом школы — памятник архитектуры местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается Черниговский областной институт последипломного педагогического образования (ректорат) имени К. Д. Ушинского.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 12.02.1985 № 75 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 20-Чг под названием Дом школы. Здание имеет собственную «территорию памятника», расположено в «охранной зоне» (ограниченной улицами Гоголя, Пятницкая, Мстиславская и школой № 19), согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 
Дом был построен в 1911 году по проекту инженера И. М. Якубовича. Каменный, 2-этажный, прямоугольный в плане дом, площадью 458,7 м². Здание построено в украинском народном стиле с элементами модерна. Симметрию главного фасада подчёркивает тамбур центрального входа и барокковый фронтон с пинаклями, его формы свидетельствуют про обращение к наследию украинского барокко. 

Здание было построено для Черниговского городского училища, затем использовалось для школы № 6 имени Н. В. Гоголя. С 1963 года в здании разместился «Черниговский областной институт усовершенствования учителей», созданный в 1940 году, и его библиотека. 23 марта 1993 года реорганизован в «Черниговский областной институт повышения и переподготовки работников образования», 7 февраля 2001 года был вновь реорганизован в «Черниговский областной институт последипломного педагогического образования (ректорат) имени К. Д. Ушинского» (современное название с 29 октября 2009).

На фасаде здания установлена мемориальная доска ректору Черниговского областного института последипломного педагогического образования Виталию Ивановичу Скрипке, который здесь работал (1993-2010).

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 926 ЧЕРНІГІВСЬКОГО   МІСЬКОГОУЧЙЛИЩА   ІМЕНІ   М.  В.  Гб-ГОЛЯ  Б У Д Й Н О К
 Будинок Чернігівського міського училища ім. Миколи Гоголя, 1911 р.
 УДК94(477) Любов Ольховик ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО

Памятники архитектуры Чернигова
Здания и сооружения, построенные в 1911 году на Украине
1910-е годы в Черниговской области